Asia steht für:

 Asia (Band), britische Rockband
 Asia (Album), Debütalbum der Band Asia
 Asia (Film), israelischer Spielfilm von Ruthy Pribar (2020)
 Asia (Schiff, 1953), Passagierschiff der italienischen Reederei Lloyd Triestino
 (67) Asia, Asteroid mit der Nummer 67
 polnische Verniedlichungsform für Joanna

Asia steht in der Geographie für:
 antike und englische Bezeichnung von Asien
 Asia (Provinz), Provinz des Römischen Reiches
 Asia (Peru), Kleinstadt in der Region Lima
 Distrikt Asia, Distrikt in Peru
 Asia (Tennessee), Ort im Franklin County
 Asia (Texas), Ort im Polk County

Asia steht in der griechischen Mythologie für:
 Asia (Mythologie), eine der Okeaniden
 Asia (Nereide), eine der Nereiden

Asia steht im Militärwesen für:
 Asia (Kanone), Hundertpfünder (Kanone) aus dem 18. Jahrhundert
 Asia (Schiff, 1874), Kreuzer der Kaiserlich-Russischen Marine
 HMS Asia, mehrere Schiffe der britischen Royal Navy

Asia ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Asia (* 1953), US-amerikanischer Komponist
 Planet Asia (* 1976), US-amerikanischer Rapper

ASIA steht als Abkürzung für:
 American Spinal Injury Association
 Autoimmun/entzündliches Syndrom induziert durch Adjuvantien

.asia steht für:
 .asia, gesponserte Top-Level-Domain

Abkürzung